О́рменское сельское поселение — муниципальное образование в северо-западной части Выгоничского района Брянской области. Центр — деревня Орменка.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Орменского и Малфинского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Выгоничского района
Сельские поселения Брянской области